Doktor Schiwago ist der Titel folgender Werke:

 Doktor Schiwago (Roman), Roman von Boris Pasternak aus dem Jahr 1957
 Doktor Schiwago (1965), US-amerikanische Literaturverfilmung
 Doktor Schiwago (2002), britisch-US-amerikanischer Fernsehfilm
 Doktor Schiwago (Musical), komponiert von Lucy Simon, Uraufführung 2006